Saint-Mars () est un nom propre qui peut désigner :

Communes françaises 
 Saint-Mars-la-Jaille est une commune française du département de la Loire-Atlantique, également chef-lieu du canton de Saint-Mars-la-Jaille.
 Saint-Mars-de-Coutais est une commune française du département de la Loire-Atlantique.
 Saint-Mars-d'Égrenne est une commune française du département de l’Orne.
 Saint-Mars-sous-Ballon est une commune française du département de la Sarthe.
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne) est une commune française du département de la Mayenne.
 Saint-Mars-Vieux-Maisons est une commune française du département de Seine-et-Marne.
 Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique) est une commune française du département de la Loire-Atlantique.
 Saint-Mars-d'Outillé est une commune française du département de la Sarthe.
 Saint-Mars-sur-la-Futaie est une commune française du département de la Mayenne.
 Saint-Mars-la-Réorthe est une commune française du département de la Vendée.
 Saint-Mars-sur-Colmont est une commune française du département de la Mayenne.
 Saint-Mars-la-Brière est une commune française du département de la Sarthe.
 Chalo-Saint-Mars est une commune française du département de l’Essonne.

Anciennes communes françaises 
 Saint-Mars-des-Prés est une ancienne commune française du département de la Vendée, absorbée par Chantonnay.
  Saint-Mars-de-Cré est une ancienne commune française du département de la Sarthe, absorbée par le Lude.
Saint-Mars-en-Brie est une ancienne commune française du département de Seine-et-Marne, devenue Saint-Mars-Vieux-Maisons après l’absorption de Vieux-Maisons.

Personnalités 

 Bénigne Dauvergne de Saint-Mars (1626-1708) est un militaire français, gouverneur de la Bastille et gardien de l’homme au masque de fer.
 Jacques-Auguste de Poilloüe de Saint-Mars (1739-1794), député aux états généraux, seigneur de Bierville.
 Léon de Poilloüe de Saint-Mars (1832-1897), général de division français
 Dominique de Saint-Mars (1949- ), auteur française contemporaine.

Voir aussi